James Howell (ur. 1986) – amerykański lekkoatleta
 James Howell (ur. 1967) – angielski szachista